Аркозелу (, неправильное произношение Аркозело) — название ряда населённых пунктов в Португалии:
 Аркозелу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага. Является составной частью муниципалитета Барселуш.
 Аркозелу — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага. Является составной частью муниципалитета Вила-Верде. Находится в составе крупной городской агломерации Большое Минью.
 Аркозелу — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Порту. Является составной частью муниципалитета Вила-Нова-де-Гайа. Находится в составе крупной городской агломерации Большой Порту.
 Аркозелу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда. Является составной частью муниципалитета Говейя. Находится в составе крупной городской агломерации Большое Визеу.
 Аркозелу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу. Является составной частью муниципалитета Понте-де-Лима.
 Аркозелу-даш-Майаш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу. Является составной частью муниципалитета Оливейра-де-Фрадеш.
 Аркозелуш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу. Является составной частью муниципалитета Моимента-да-Бейра.